PEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pebane (Mozambico)